Kornhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Hildegard Kornhardt (1910–1959), deutsche klassische Philologin und Mitarbeiterin des Thesaurus Linguae Latinae
 Wilhelm Kornhardt (1821–1871), deutscher Gasindustrieller und Fabrikant